SROS est un sigle qui signifie :
 Schéma régional d'organisation sanitaire, outil d'organisation de l'offre de soin en France jusqu'en 2011.
 Schéma régional d'organisation des soins, outil d'organisation de l'offre de soin en France depuis la loi Bachelot du  dite « Hôpital, patients, santé et territoire ».